Fayette Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fayette Township (Arkansas)
 Fayette Township (Illinois)
 Fayette Township (Indiana)
 Fayette Township (Decatur County, Iowa)
 Fayette Township (Linn County, Iowa)
 Fayette Township (Michigan)
 Fayette Township (Ohio)
 Fayette Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Lafayette Township